Натуральне число 120
 120 рік до нашої ери
 120 рік нашої ери